Herguijuela de Ciudad Rodrigo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Herguijuela de Ciudad Rodrigo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Herguijuela de Ciudad Rodrigo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar